Чемпион по боксу во среднем весе — титул, присуждаемый спортсменам-боксёрам.

На данный момент лимит среднего веса составляет 160 фунтов (72,57 кг).

В настоящее время титул могут присуждать
 Всемирная боксёрская ассоциация (ВБА, WBA) (ранее NBA), основанная в 1921 году,
 Всемирный боксёрский совет (ВБС, WBC), основанный в 1963 году,
 Международная боксёрская федерация (МБС, IBF), основанная в 1983 году
 Всемирная боксерская организация (ВБО, WBO), организованная в 1988 году.

Обладатели титула

Примечания

Ссылки 
 BoxRec
 Список чемпионов мира по боксу в среднем весе по версии WBC
 Список чемпионов мира по боксу в среднем весе по версии WBA
 Список чемпионов мира по боксу в среднем весе по версии IBF
 Список чемпионов мира по боксу в среднем весе по версии WBO

Средний
Средний
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Всемирной боксёрской организации